Livonius steht für:

 Livonius (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 ein Pseudonym von Victor von Andrejanoff (1857–1895), deutschbaltischer Schriftsteller 

Livonius ist der Familienname folgender Personen:
 Britta von Livonius (* 1976), deutsche Feldhockeyspielerin
 George von Livonius (1792–1867), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier.
 Otto Livonius (1829–1917), deutscher Vizeadmiral
 Wilhelm von Livonius (1840–1905), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Willy von Livonius (1871–1946), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor